Radika (Suriname), een radio- en televisiestation in Suriname
 Radika (rivier), een rivier in de republiek Macedonië